– fikcyjny gigantyczny potwór (kaijū), występujący w filmie  wytwórni Tōhō. W przeciwieństwie do pozostałych potworów stworzonych przez wytwórnię Tōhō, Gabara występuje jedynie w marzeniach japońskiego chłopca o imieniu Ichiro.

Charakterystyka 
Wyglądem przypomina oni, demona z japońskiego folkloru. Pokryty był guzowatą łuską, a na głowie miał róg. Gabara mieszkał na Wyspie Potworów, gdzie prześladował mniejszego od siebie Minyę, co rusz znęcając się nad nim. Dopiero kiedy Minya nauczył się od Godzilli jak ma walczyć, zdolny był stawić czoło swojemu dręczycielowi. W końcu, kiedy Gabara zmierzył się z Godzillą, poniósł sromotną klęskę i uciekł do dżungli.

Występowanie 
Gabara wystąpił potem w serialach telewizyjnych w Ike! Goddoman i Ike! Gurīnman, gdzie w obu jest pokazany jako potwór istniejący w rzeczywistości. W pierwszym serialu jest on zmutowaną ropuchą, która niszczy miasta, nim zostanie pokonany przez Godmana. W drugim zaś został stworzony przez jednego ze złoczyńców, Tonchikiego i wysłany na Ziemię w formie zabawki. Ujawnia swoją prawdziwą formę, gdy grupka dzieci dotyka zabawkę patykiem, i połyka jedno z nich. Zostaje zniszczony w pojedynku z Greenmanem, wypluwając wcześniej połknięte dziecko.

Gabara pojawił się w serialu anime Godzilla: Singular Point, gdzie nazywa się teraz Salunga  (サルンガ Sarunga)  i tym razem jest koto- i małpo-podobnym czworonogiem z ogonem. Potwór wyłonił się z tajnego obiektu wojskowego Union Compound współpracującym z Shiva Consortium w Uppali. W ostatniej chwili udaje się zamknąć właz, jednak nie na długo. Bearach „BB” Byrne prosi o użycie Orthogonal Diagonalizer. Gdy Salunga przymierza do ataku, BB zrzuca Orthogonal Diagonalizer w czerwony pył wydzielany przez kaiju w wyniku czego następuje reakcja chemiczna tworząca krystaliczne odnogi, które w afekcie poważnie ranią Salungę. Wkrótce zostaje przekazana informacja o zniknięciu Salungi. Niedługo po tym jak BB jedzie na rozeznanie do Uppali, Salunga wyłania z okolicznych ruin hinduistycznej świątyni na powierzchnię ziemi siejąc zamęt. Jest chwilowo powstrzymany przez Orthogonal Diagonalizer, ale wkrótce kieruje w kieruje w Punktu Osobliwego, by zniszczyć Shivę. Jednak w trakcie destrukcji ginie w wyniku reakcji spowodowanej bitwy Godzilli z Jet Jaguarem.

Krytyka 
Gabara jest przez fanów kaijū uznany za jednego z najgorszych potworów występujących w filmach z Godzillą.

Przypisy 

Kaijū